Tynnyrisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tynnyrisaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Tynnyrisaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Tynnyrisaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Tynnyrisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Tynnyrisaari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 
 Tynnyrisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Tynnyrisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Tynnyrisaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar